Panarukan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Panarukan (ort i Indonesien), Jawa Timur, 
 Kecamatan Panarukan, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar